Филипп Викторович Кондратенко (род. 13 мая 1974, Ленинград, СССР) — российский художник. Член Санкт-Петербургского Союза художников (с 1998).

Биография 

Родился в 1974 году в Ленинграде, сын О. В. Кустовой (Давтян), редактора и переводчика. Окончил факультет изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена (1997). Занимается станковой живописью, акварелью, рисунком. Живет в Санкт-Петербурге.

Творчество

1998–2004 

Кондратенко формировался как художник преимущественно путём самообразования, с ориентацией сначала на ленинградский реалистический пейзаж 1920–1930-х (А. С. Ведерников, В. А. Гринберг, Н. Ф. Лапшин, А. И. Русаков и др.), затем — на опыты русского авангарда (прежде всего, супрематизм К. С. Малевича и теория расширенного смотрения М. В. Матюшина). Позднее испытал влияние американского и европейского абстракционизма 1950-х годов (абстрактный экспрессионизм, информель).
Первые самостоятельные работы Кондратенко относятся к концу 1990-х. С этого времени и до середины 2000-х он занимается преимущественно городским пейзажем и портретом, постепенно очищая круг используемых выразительных средств до элементарного минимума: наносимых в один слой нескольких пятен локального или модулированного цвета и свободного от светотеневых обоснований, самодовлеющего контура, родственного иероглифическому письму. Пейзаж (в живописи) достигает к 2003–2004 годам знаковой компактности и одновременно эмансипируется от натурных отсылок.

 У Ф. Кондратенко, вернее, у его живописи есть удивительная особенность — он живописует не некие эпизоды, увиденные им, а идею связности, объединяющую то, что мы бессловесно зрим, в мир внятности и точности. — Николай Кононов

Портрет (в живописи и графике), концентрируясь на членах семьи художника и круге близких ему (но не знакомых) деятелей петербургской — ленинградской культуры, стремится к «письменной узнаваемости», не использующей традиционные приемы достижения сходства.

2005–2009 

С середины 2000-х Кондратенко работает в области беспредметной живописи, постепенно переходит от масляной техники к акрилу, пишет всё более быстро, ища в больших сериях одних и тех же элементарных мотивов (линия, точка, треугольник, круг и др.) непредвиденного, зависящего не только от замысла, но и от случая, прямого воздействия.

 Филиппу Кондратенко удалось, пожалуй, самое сложное: проявляя несомненное глубокое знакомство с традицией беспредметного искусства (скажем даже точнее и смелее — её понимание и постижение), пройти собственный путь эволюции, очищая на каждом из этапов живопись от примет видимой реальности и параллельно насыщая её лишь ей самой присущими качествами. — Елена Баснер

В работах этого времени, тем не менее, сохраняется и даже упрочивается связь его живописного языка с литературой и письмом: соотношение фона (часто светлого, близкого к белому) и фигуры/контура (часто темно-синих или черных) по-разному разыгрывает ситуацию начертания буквы на чистом листе бумаги. В 2008 году Кондратенко выполняет цикл графических работ, посвященных рассказу Мориса Бланшо «Безумие дня».

2010–2015 

Серия обесцвеченных, решенных в бело-серой гамме работ 2011–2012 годов предельно обостряет тему безъязычия живописи: прежняя «буква» (контур, фигура) распадается на незначащие отрезки линий, которые обедненное цветовое решение не позволяет опознать каким-либо образом и в визуальных, пространственных координатах.
В это же время Кондратенко пишет серию «черных» портретов: эти работы, впервые у него лишенные контура и вообще линии, бескомпромиссно ставят вопрос о возможности живописного пространства, не опирающегося ни на возможности письма, ни — что куда радикальнее — на свет как фундаментальное условие человеческого зрения.

2015–2016 

В работах, стремящихся к малому формату (до 14 × 17 см) и акцентирующих вещественность картины за счет использования грубого холста, часто наклеенного на оргалит, Кондратенко вновь скрещивает абстракцию с предельно обобщенной пейзажной схемой.

2016–2019 

Кондратенко переходит к акварельной живописи и еще более радикально минимизирует формат произведений (вплоть до 1 × 1,5 см), параллельно очищая изобразительное поле как от цветового, так и от тонального контраста.

Работы в собраниях 

 Музей современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
 Музей В. В. Набокова СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
 Частные коллекции в России, Франции, Великобритании, Ирландии, США и др.

Персональные выставки 

 «—», Музей сновидений Зигмунда Фрейда, Санкт-Петербург, Россия, 2019
 «_off», галерея «Сарай» Музея Анны Ахматовой, Санкт-Петербург, Россия, 2017 [Каталог]
 «Тихая обитель», Музей сновидений Зигмунда Фрейда, Санкт-Петербург, Россия, 2015/16 [Каталог]
 «Цвет дня», Музей В. В. Набокова СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, 2015
 «В черном свете», Музей сновидений Зигмунда Фрейда, Санкт-Петербург, Россия, 2014 [Каталог]
 «365», галерея «Формула», лофт-проект «Этажи», Санкт-Петербург, Россия, 2014
 «Живопись, графика», Музей В. В. Набокова СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, 2012
 «„Музей“ петербургского текста», Музей Анны Ахматовой, Санкт-Петербург, Россия, 2012 [Каталог]
 «Внутренний человек», галерея «GuelmanProjects», Москва, Россия, 2009 [Каталог]
 «Безумие дня», Музей В. В. Набокова, Санкт-Петербург, Россия, 2008
 «Слово внутри», Музей В. В. Набокова, Санкт-Петербург, Россия, 2006 [Каталог]
 «Живопись», выставочный зал журнала НоМИ, Санкт-Петербург, Россия, 2005
 «Письмо 2004», Музей В. В. Набокова, Санкт-Петербург, Россия, 2004/05
 «Наброски к петербургскому портрету», Музей-квартира А. А. Блока, Санкт-Петербург, Россия, 2004 [Каталог]
 «Городской житель», Музей В. В. Набокова, Санкт-Петербург, Россия, 2003
 «Акварель, гуашь», Государственный Музей городской скульптуры, Санкт-Петербург, Россия, 2000
 «Графика», галерея «Форум», Санкт-Петербург, Россия, 1999

Групповые выставки 

 «Предельно/конкретно», Музей современного искусства PERMM, Пермь, Россия, 2010/11
 «Новая экспрессия», Открытая галерея, Москва, Россия, 2010
 «Приключения „Черного квадрата“», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, 2007

Издания 

Филипп Кондратенко: «Музей» петербургского текста / вступ. ст. Н. Кононова и А. Шестакова. СПб.: ИНАПРЕСС, 2012. — 80 с.

Примечания

Ссылки 
 Обсуждение выставки «Тихая обитель» в Музее сновидений Зигмунда Фрейда (Санкт-Петербург), 23 января 2016 
 Статья Никиты Елисеева в журнале «Эксперт», 2012 
 Страница на сайте artlib.ru 
 Страница на портале «Искусство Санкт-Петербурга»

Персоналии по алфавиту
Художники Санкт-Петербурга
Художники XXI века